Three — третий альбом британской поп-группы Sugababes, вышедший в 2003 году.

Список композиций 
 Hole in the Head
 Whatever Makes You Happy
 Caught in a Moment
 Situation’s Heavy
 Million Different Ways
 Twisted
 We Could Have It All
 Conversation’s Over
 In the Middle
 Too Lost in You
 Nasty Ghetto
 Buster
 Sometimes
 Maya

Участники записи 
 Кейша Бьюкенен
 Хайди Рэйндж
 Матиа Буэна

Синглы

Примечания 

Альбомы Sugababes
Альбомы Island Records